Qırmızı Qəsəbə (azerbajdzjanska:  [ɡɯɾmɯzɯ ɡæsæbæ]; ryska: Красная Слобода, Krasnaya Sloboda) är en ort i Azerbajdzjan.  Den ligger i distriktet Quba Rayonu, i den nordöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Baku. Qırmızı Qəsəbə ligger  meter över havet och antalet invånare var  år 2010.

Qırmızı Qəsəbə är den mest bemärkta kaukasiska bergsjudiska bosättningen i Kaukasien. I Qırmızı Qəsəbə talas framför allt juhuri eller judeo-tat.

Qırmızı Qəsəbə anses var världens sista kvarlevande shtetl.

Geografi 
Terrängen runt Qırmızı Qəsəbə är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Qırmızı Qəsəbə. Runt Qırmızı Qəsəbə är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Quba,  km söder om Qırmızı Qəsəbə. 

Trakten runt Qırmızı Qəsəbə består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Klimat

Kommentarer

Referenser

Noter

Externa länkar

Orter i Quba Rayonu
Judiska enklaver
Shtetl